Salavaux ist
 ein Dorf im Kanton Waadt, siehe Salavaux VD
 eine Flur zwischen Lossy und La Corbaz, Gemeinde La Sonnaz, Kanton Freiburg